Moxy kan syfta på:
 Moxie – en kolsyrad läskedryck från slutet av 1800-talet.
 Moxy (band) – ett Toronto-baserat hårdrocksband från 1970-talet. 
 Moxy Engineering – en norsk tillverkare av dumpers.
 Moxy Früvous – ett kanadensiskt band i hybridgenren folk-pop/geek-rock.
 The Moxy Show – den första originaliserien på Cartoon Network
 Moxy (slang) – namn för drogen 5-MeO-MIPT.